cecha (filozofia)
 cecha (psychologia)
 cecha (programowanie obiektowe)
 cecha jubilerska
 cecha w matematyce, inaczej podłoga lub część całkowita
 cecha postaci w grze fabularnej